Józef Krzeptowski (ur. 1896) – major artylerii Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, kwatermistrz 24 pal, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi
 Józef Daniel Krzeptowski (1921-2002) – polski narciarz, olimpijczyk
 Józef Krzeptowski (1904-1971) – przewodnik i ratownik tatrzański, narciarz, kurier tatrzański
 Józef Gąsienica Wawrytko (1889-1971) – przewodnik i ratownik tatrzański, przed II wojną światową używający nazwiska Krzeptowski

Przypisy